Die Open Seat Godó 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. April bis 2. Mai 2004 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die BMW Open in München statt, die anders als das Turnier in Barcelona, das zur Kategorie der International Series Gold zählte, nur zur International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Carlos Moyá, der in diesem Jahr an Position 2 gesetzt war und in der ersten Runde ausschied. Es gewann mit Tommy Robredo, der Nummer 8 der Setzliste, erneut ein Spanier, indem er gegen Gastón Gaudio, den Turniersieger von 2002, in fünf Sätzen gewann. Es war der zweite Titel seiner Karriere. Im Doppel siegten die US-Amerikaner Bob und Mike Bryan im Vorjahr, aber spielten dieses Jahr nicht erneut beim Turnier. Es gewannen die an Position zwei gesetzten Mark Knowles und Daniel Nestor ihren 25. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht bestplatzierten Spieler im Einzel sowie Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 891.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Barcelona